Скарперия () — упразднённая коммуна в Италии, располагалась в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

Описание 
Население составляло 7438 человек (2008 г.), плотность населения — 96 чел./км². Занимала площадь 79 км². Почтовый индекс — 50038. Телефонный код — 055.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Иаков Старший и Филипп, празднование 3 мая.

По итогам референдума, прошедшего 6—7 октября 2013 года, с 1 января 2014 года коммуны Скарперия и Сан-Пьеро-а-Сьеве объединены в новую коммуну Скарперия-э-Сан-Пьеро.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.scarperia.fi.it/

Примечания

Ссылки 
 http://www.comune.scarperia.fi.it/ 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики 

Флоренция (метрополитенский город)
Упразднённые коммуны Италии